Akıncıoğlu est un nom propre turc.

Étymologie 
Akıncıoğlu est un patronyme turc composé du mot turc Akıncı qui signifie « faiseur de raid », « assaillant ». Akıncı est une unité militaire de l'Empire ottoman (voir Akindji, écriture européenne de Akıncı). 

Akıncı est composé de akın qui signifie « raid, razzia », et du suffixe cı qui est la marque d'un nom de métier, « celui qui ».

Akıncı est par ailleurs un nom de famille et un toponyme turc.

Akıncıoğlu est composé de akıncı et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Akıncıoğlu signifie donc « fils de l'assaillant » ou « fils d'Akıncı ».

Patronyme 

  (1956-), homme d'affaires turc et ancien président du club de football Antalyaspor ;
  (1919-1979), poète turc ;
  (-), actrice et écrivaine turque.

Référence

Voir aussi 
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc